Церковь Святой Елизаветы — христианская церковь, посвящённая Св. Елизавете.

 Церковь святой Елисаветы (Белёв) — в честь праведной Елисаветы
 Церковь Святой Елизаветы (Братислава) — в честь Елизаветы Венгерской
 Церковь Святой Елизаветы (Висбаден) — в честь праведной Елисаветы
 Храм в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы Елизаветы (Екатеринбург) — в честь Сергия Радонежского и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны
 Церковь Святой Елизаветы на Трухановом острове
 Собор Святой Елизаветы Венгерской (Кошице) — в честь Елизаветы Венгерской
 Костёл Святой Эльжбеты (Львов) — в честь Елизаветы Венгерской
 Собор святых Лаврентия и Елизаветы (Роттердам) — в честь Елизаветы Венгерской